Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд 2009 года — 21-й турнир сильнейших национальных сборных планеты, финальная часть которого проходила с 16 января по 1 февраля в семи городах Хорватии. Звание чемпионов мира в третий раз в своей истории завоевала сборная Франции.

Квалификация 
В финальную стадию чемпионата мира пробились 24 команды:
  — организатор чемпионата,
  — действующий чемпион мира,
 , ,  по результатам чемпионата Европы-2008 (соответственно 1-е, 3-е и 5-е места),
 , ,  — призёры чемпионата Африки-2008
 , ,  — призёры чемпионата Америки-2008
 , ,  — призёры чемпионата Азии-2008
 , , , , , , , ,  по результатам квалификационного турнира ЕГФ 
  — победитель квалификационного турнира Океании

Арены чемпионата

Составы

Турнир 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 6 в каждой. По результатам однокруговых турниров по 3 лучшие команды выходят в основной раунд. Сборные, занявшие в группах 4—6-е места, становятся участниками Президентского кубка, где разыгрывают места с 13-го по 24-е. Основной этап и Президентский кубок проводятся по однотипной схеме: сборные сначала разбиваются на две шестёрки и играют с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном этапе; при этом очки, набранные в матчах со сборными, игравшими ранее в одной группе, учитываются.

По 2 команды из групп I и II основного этапа выходят в полуфинал и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах I и II 3—6-е места, а также сборные из групп Президентского кубка проводят стыковые классификационные матчи.

Предварительный этап

Группа А (Осиек)

Группа B (Сплит)

Группа C (Вараждин)

Группа D (Пореч)

Президентский кубок

Группа PCI (Пореч)

Группа PCII (Пула)

Матчи за 13—24-е места

Основной этап

Группа I (Загреб)

Группа II (Задар)

Матчи за 5—12-е места

Матчи за 1—4-е места

Итоги

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионаты мира по гандболу
2009 год в гандболе
Чемпионаты мира в Хорватии
Спорт в Хорватии в 2009 году
Январь 2009 года
Февраль 2009 года
Международные соревнования по гандболу в Хорватии